Die Thai Premier League Division 1 - 2016 war die insgesamt 19. Saison der zweiten Liga Thailands.
Die Liga wird auch  Yamaha League Division 1 genannt. Die Liga startete mit 16 Vereinen.

Nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej hat der thailändische Fußballverband die verbleibende Ligasaison am 14. Oktober 2016 mit den zwei verbleibenden Spieltagen abgesagt.

Mannschaften 
Aufsteiger
 Thai Premier League Division 1 - 2015 → Thai Premier League 2016
 Pattaya United
 Sukhothai FC
 BBCU FC
Absteiger
 Thai Premier League 2015 → Thai Premier League Division 1 - 2016
 Port FC
Absteiger
 Thai Premier League 2015 → Regional League Division 2
 Phichit FC
 Ayutthaya FC
 Phuket FC
 Thailand Tobacco Monopoly FC
 Trat FC
Aufsteiger
 Regional League Division 2 → Thai Premier League Division 1 - 2016
 Ubon UMT United
 Khon Kaen United FC
 Rayong FC
 Lampang FC

Nicht mehr teilnehmende Vereine
 Police United und TOT SC haben sich aus finanziellen Gründen zurückgezogen
 Khon Kaen United FC wurde wegen eines Strafverfahrens acht Spiele vor Beendigung der Saison gesperrt.

Personal

Ausländische Spieler

Abschlusstabelle 

|}

Beste Torschützen 
Stand: 24. September 2016.

Hattricks

Zuschauerzahlen

Ausrüster / Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

2016
Fußballsaison 2016